

Тополинська сільська рада — сільське поселення, Солонешенський район, Алтайський край
 Тополинська сільська рада — сільське поселення, Угловський район, Алтайський край
 Тополинська сільська рада — сільське поселення, Хабарський район, Алтайський край

Тополинська сільська рада — колишня сільська рада, Нікольський район, Донецька область